Мерола () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Мерола, Вирджинио (род. 1955) — итальянский политик.
 Мерола, Давиде (род. 2000) — итальянский футболист.